Troops – film del 1997 diretto da Kevin Rubio
 Troops – album di Dunkelwerk del 2005

Pagine correlate 
 Troop (disambigua)